Југоисточноазијски љускавац, индокинески љускавац или панголин (, [Параманис] — „близак Манису”) је подрод љускаваца из рода Manis, који настањује подручје Југоисточне Азије. Овај подрод укључује двије живуће и једну изумрлу врсту љускаваца.

Етимологија назива 

Назив панголин води поријекло од малајске ријечи пенггулинг (), што значи онај који се склупчава. Такође, овај назив води поријекло и од сличне малајске ријечи тенггилинг (), као и од индонежанске ријечи тренггилинг () и филипински ријечи балинтонг (), голинг () и танггилинг ()), које имају исто значење.

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе подрода Paramanis.

Временска распрострањенст

Унутар рода Manis

Унутар подрода Paramanis

Види још 
 Класификација сисара
 Азијски љускавац

Референце 

Љускавци
Сисари Азије